Appius Claudius Crassus är ett namn som burits av två romare:

* Appius Claudius Crassus (konsul 471 f.Kr.) (–449 f.Kr.), romersk politiker
 Appius Claudius Crassus (konsul 349 f.Kr.), romersk politiker